John Fleck () é um ator americano.

Atores dos Estados Unidos